Owenia kan syfta på:

 Owenia (djur) – ett släkte av ringmaskar
 Owenia (växter) – ett släkte av  tvåhjärtbladig växter